Ibrahim Babangida – dyktator Nigerii w latach 1985–1993
 Ibrahim Babangida – nigeryjski piłkarz